Муаме́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Виллерсексель. Округ коммуны — Люр.

Код INSEE коммуны — 70349.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 340 км к юго-востоку от Парижа, в 50 км северо-восточнее Безансона, в 21 км к востоку от Везуля.

На юго-востоке коммуны протекает река Оньон.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 223 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 144 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 109 были экономически активными, 35 — неактивными (показатель активности — 75,7 %, в 1999 году было 62,7 %). Из 109 активных жителей работали 94 человека (54 мужчины и 40 женщин), безработных было 15 (11 мужчин и 4 женщины). Среди 35 неактивных 16 человек были учениками или студентами, 9 — пенсионерами, 10 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Ферма (XVIII век). Исторический памятник с 1986 года

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона